

Personnalités
Plusieurs personnalités portent le nom de Decrombecque parmi lesquelles :
 François Decrombecque (1884-1960), athlète, spécialiste de Marche athlétique, conseiller municipal et adjoint au maire de Joinville-le-Pont (1925-1942 puis 1944-1959), résistant à l’occupation allemande pendant la deuxième guerre mondiale
 Guislain Decrombecque (1797-1870), agriculteur et maire de Lens (1846-1865) 
 Paule Decrombecque (1910-2010), bibliothécaire et résistante à l’occupation allemande pendant la deuxième guerre mondiale, membre du Réseau du musée de l'Homme

Homonymie de patronyme